Praia da Bica (Rio de Janeiro) — praia na Ilha do Governador
 Praia da Bica (Saubara) — praia na Bahia

Bica